Der EWHL Super Cup 2019 ist die neunte Austragung des EWHL Super Cups. Der Wettbewerb im Eishockey der Frauen wurde von der Elite Women’s Hockey League (EWHL) organisiert.

Modus und Teilnehmer 
Die neun teilnehmenden Mannschaften spielten in einer Einfachrunde Jeder gegen jeden. Für einen Sieg gab es drei Punkte; für einen Sieg nach Verlängerung (Sudden Victory Overtime) oder Penaltyschießen bekam der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen.

Für das Finalturnier des Super Cups am Wochenende 30. November bis 1. Dezember 2019 qualifizierten sich die besten vier Mannschaften der Einfachrunde.

Hauptrunde

Kreuztabelle 

Stand: 24. November 2019

Tabelle

Finalturnier 

Für das Finalturnier in Budapest hatten sich die vier bestplatzierten Teams KMH Budapest, ECDC Memmingen, ESC Planegg und MAC Budapest qualifiziert. Nach dem Rückzug des ECDC Memmingen nahmen an ihrer Stelle die Frauen des EHV Sabres Wien teil.

Im Finalturnier erreichten Gastgeber KMH Budapest und der deutsche Vertreter ESC Planegg das Finale, in dem sich KMH Budapest im Penalty-Schießen durchsetzen konnte.

Spiele 

 Halbfinale

 Spiel um Platz 3

 Finale

Abschlussplatzierungen 

  KMH Budapest  
  ESC Planegg 
  EHV Sabres Wien 
  MAC Budapest 
  ECDC Memmingen 
  HC SKP Bratislava 
  Aisulu Almaty 
  ERC Ingolstadt  
  DEC Salzburg Eagles 

Memmingen erreichte trotz Hauptrundenplatz 2 nur den 5. Platz aufgrund des Rückzugs vom Finalturnier.

Weblinks 
 EWHL Supercup (Ergebnisse) auf der Webseite des OEHV

Einzelnachweise 

Super Cup 2020
Eishockeysaison 2019/20